Maisan steht für:
 Maisan (Gouvernement), ein irakisches Gouvernement
 Maisan (Südkorea), einen Berg in Südkorea
 einen Produktnamen für Maisstärke in der DDR, siehe Maizena / VEB Maisan-Werke Barby